Millbrae peut faire référence à :
 Millbrae, une ville de Californie ;
 Millbrae, en Écosse.